{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (89201) - || 2001 UJ86 || 16 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89202) - || 2001 UJ90 || 21 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89203) - || 2001 UM93 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89204) - || 2001 UQ93 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89205) - || 2001 UY94 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89206) - || 2001 UC98 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89207) - || 2001 UJ99 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89208) - || 2001 UR103 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89209) - || 2001 UU106 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89210) - || 2001 UH108 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89211) - || 2001 UX108 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89212) - || 2001 UD109 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89213) - || 2001 UW109 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89214) - || 2001 UL111 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89215) - || 2001 UM117 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89216) - || 2001 UN117 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89217) - || 2001 UM119 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89218) - || 2001 UP119 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89219) - || 2001 UJ120 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89220) - || 2001 UK121 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89221) - || 2001 UH122 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89222) - || 2001 UM122 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89223) - || 2001 UE123 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89224) - || 2001 UU124 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89225) - || 2001 UE126 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89226) - || 2001 UH127 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89227) - || 2001 UO127 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89228) - || 2001 UT127 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89229) - || 2001 UY127 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89230) - || 2001 UF132 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89231) - || 2001 UA141 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89232) - || 2001 UP141 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89233) - || 2001 UT146 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89234) - || 2001 UZ146 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89235) - || 2001 UU148 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89236) - || 2001 UB150 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89237) - || 2001 UD152 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89238) - || 2001 UQ153 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89239) - || 2001 UX153 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89240) - || 2001 UO156 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89241) - || 2001 UE157 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89242) - || 2001 UP157 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89243) - || 2001 UF159 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89244) - || 2001 UY164 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89245) - || 2001 UQ167 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89246) - || 2001 UU167 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89247) - || 2001 UE168 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89248) - || 2001 UR169 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89249) - || 2001 UA171 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89250) - || 2001 UH174 || 18 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89251) - || 2001 UK174 || 18 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89252) - || 2001 UT177 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89253) - || 2001 UM178 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89254) - || 2001 US178 || 23 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89255) - || 2001 UN179 || 26 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89256) - || 2001 UQ183 || 16 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89257) - || 2001 UF184 || 16 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89258) - || 2001 UM203 || 19 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89259) - || 2001 UR203 || 19 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89260) - || 2001 UT213 || 23 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89261) - || 2001 VO || 7 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89262) - || 2001 VV1 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89263) - || 2001 VZ1 || 10 november 2001 || Starkenburg Observatory || Starkenburg
|-
| (89264) Sewanee || 2001 VN2 || 11 november 2001 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| (89265) - || 2001 VE5 || 8 november 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (89266) - || 2001 VH7 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89267) - || 2001 VP8 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89268) - || 2001 VY8 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89269) - || 2001 VS9 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89270) - || 2001 VB10 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89271) - || 2001 VS10 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89272) - || 2001 VF11 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89273) - || 2001 VO12 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89274) - || 2001 VZ12 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89275) - || 2001 VD13 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89276) - || 2001 VK15 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89277) - || 2001 VZ15 || 7 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89278) - || 2001 VD16 || 9 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89279) - || 2001 VJ16 || 10 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89280) - || 2001 VS16 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89281) - || 2001 VU16 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89282) Suzieimber || 2001 VD17 || 10 november 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (89283) - || 2001 VJ17 || 11 november 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (89284) - || 2001 VY17 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89285) - || 2001 VZ17 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89286) - || 2001 VH18 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89287) - || 2001 VM18 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89288) - || 2001 VU18 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89289) - || 2001 VY21 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89290) - || 2001 VX24 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89291) - || 2001 VM26 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89292) - || 2001 VP26 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89293) - || 2001 VL27 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89294) - || 2001 VP27 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89295) - || 2001 VE28 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89296) - || 2001 VM28 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89297) - || 2001 VQ28 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89298) - || 2001 VD29 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89299) - || 2001 VM29 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89300) - || 2001 VA30 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten